Сезон 2022/2023 — четвертий в історії жіночої волейбольної команди СК «Прометей» з Дніпропетровської області. Перед початком сезону керівництво клубу вирішило, що будуть грати двома складами. Перший — під керівництвом болгарського фахівця Івана Петкова — буде брати участь в чемпіонаті Чехії, першості Середньоєвропейської ліги і Лізі чемпіонів Європейської конфедерації волейболу. Домашні ігри команда Петкова проводила у місті Кутна Гора. Основою другої команди стала Академія «Прометею», а очолив її Андрій Романович. Вона виступала в чемпіонаті України і Кубку ліги.

Після двоколового турніру СК «Прометей» очолював турнірну таблицю чеської Екстраліги, але відмовився брати участь в третьому колі. З українського колективу було знято 10 набраних очок і зараховані поразки у всіх наступних іграх чеського чемпіонату. На той час команда продовжувала грати в Лізі чемпіонів і Лізі MEVZA. В найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу СК «Прометей» не подолав бар'єр групового турніру (одна перемога в шести матчах), а команда Андрія Романовича займала третє місце в українській Суперлізі. На початку лютого керівництво клубу вирішило дозаявити в чемпіонат України команду Івана Петкова (без легіонерів). Зв'язуюча Анастасія Горбаченко, ліберо Яна Прокопова, центральна блокуюча Христина Старостенко і діагональна Кіма Жаркова перейшли до збірної України (U17), а Марина Мірчева покинула СК «Прометей». Перший матч команда Івана Петкова провела 10 лютого проти вінницького «Добродія» у заключному турі регулярного чемпіонату (перемога 3:0).

Склад 
З минулорічного складу в клубі не залишилося жодного гравця:

На їх місце прийшли:

Чемпіонат Чехії 

|}

Після перемоги над «Шельми» (Брно) 15 грудня команда Івана Петкова очолила турнірну таблицю. Станом на 31 грудня в українського клуба 38 очок після 15 матчів. «Простейов» набрав 37 балів у 16 матчах, а «Дукла» (Ліберець) — 32 (16).

5 січня «Простейов» переміг СК «Прометей» і обидві команди набрали по 39 очок, але за додатковими показниками на перше місце повернувся головний конкурент (більша кількість виграшів).

Станом на 13 січня в українського клуба 44 очки після 18 матчів. «Простейов» набрав 39 балів у 18 матчах, а «Дукла» (Ліберець) — 37 (18).

14 січня СК «Прометей» переміг «Сокіл» (Штернберк) і достроково завершив друге коло чемпіонату на першому місці (47 очок). «Простейов» набрав 42 бали, а «Дукла» (Ліберець) — 40.

Станом на 22 січня бразильська волейболістка Джессіка Сілва з «Простейова» очолювала список бомбардирів — 371 бал. На другому місці Ганна Кириченко («Шельми» Брно) — 348, Олександра Міленко — десята (258).

Підсумкова таблиця команд суперліги після двоколового турніру:

Наприкінці січня керівництво українського клубу відмовилося від участі у третьому колі першості Чехії. «Прометею» були зараховані попазки в десяти матчах з рахунком 0:3 і зняті 10 очок з раніше набраних.

Чемпіонат MEVZA 
У першості Средньоєвропейської ліги граkb сім клубів. Після чотирьох зіграних матчів СК «Прометей» відмовився від подальшої участі в турнірі.

|}
Найрезультативніші гравці:  (16), Марта Дрпа (15) — Олександра Міленко, Маргарита Степаненко (по 10)

|}
Найрезультативніші гравці: Душанка Петрович (10) — Вікторія Даньчак (13), Олександра Міленко (12)

|}
Найрезультативніші гравці: Іза Млакар (25), Моніка Потокар (12) — Олександра Міленко, Мірта Грбач, Вікторія Даньчак (по 18), Євгенія Хобер (17)

|}
Найрезультативніші гравці: Брук Боткін (9) — Олександра Міленко, Євгенія Хобер (по 17), Вікторія Даньчак (15)

|}

Підсумкова таблиця після групового турніру:

Ліга чемпіонів 
Цього сезону команда стартувала в  з групового етапу:

|}

|}

|}

Підсумкова таблиця групи В:

«Веро Воллей Мілан» (Монца) і «Волеро» (Ле-Канне) продовжили виступи в Лізі чемпіонів, «Альба-Блаж» здобула місце в чвертьфіналі Кубка ЄКВ, а СК «Прометей» завершив єврокубковий сезон.

СК «Прометей-2» 

Склад команди, який провів 17 матчів у регулярній частині чемпіонату України і зіграв у Кубку ліги:

Чемпіонат України 

|}

Підсумкова таблиця команд суперліги після трьохколового турніру:

 Чвертьфінал

|}
Найрезультативнішими волейболістками у матчах серії були Євгенія Хобер і Олександра Міленко. У суперниць — Валерія Дрьомова.

 Півфінал

|}
Найрезультативніші: Олександра Міленко (15+21), Вікторія Даньчак (19+16) — Катерина Сільченкова (9+19), Лідія Лучко (8+12).

 Фінал

|}

Кубок ліги 

У півфіналі новостворенного турніру СК «Прометей» поступився «Аланті».

|}

Статистика 
Статистика команди, що виступала під керівництвом Івана Петкова.

Статистика команди, що виступала в чемпіонаті України (тренер — Андрій Романович).

Примітки

Джерела 

СК «Прометей» (Дніпро)
2022 в українському спорті
2023 в українському спорті
Волейбольні сезони